Бопанна — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — индийская актриса.
 Бопанна, Рохан (род. 1980) — индийский профессиональный теннисист.